Pidhirne (ukrainisch Підгірне) heißen folgende geographische Objekte:

Pidhirne (Sewastopol), Dorf im Rajon Balaklawa, Stadt Sewastopol, Ukraine
Pidhirne (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, Oblast Odessa, Ukraine
Pidhirne (Feodossija), Dorf im Stadtkreis von Feodossija, Autonome Republik Krim
Pidhirne (Chust), Dorf im Rajon Chust, Oblast Transkarpatien, Ukraine
Pidhirne (Krasnodon), Dorf im Rajon Krasnodon, Oblast Luhansk, Ukraine
Pidhirne (Krementschuk), Dorf im Rajon Krementschuk, Oblast Poltawa, Ukraine
Pidhirne (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
Pidhirne (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol, Oblast Saporischschja, Ukraine
Pidhirne (Nikopol), Dorf im Rajon Nikopol, Oblast Dnipropetrowsk, Ukraine
Pidhirne (Nowhorod-Siwerskyj), Dorf im Rajon Nowhorod-Siwerskyj, Oblast Tschernihiw, Ukraine
Pidhirne (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja, Oblast Saporischschja, Ukraine
Pidhirne (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk, Oblast Saporischschja, Ukraine
Pidhirne (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw, Oblast Lwiw, Ukraine
Pidhirne (Roschyschtsche), Dorf im Rajon Roschyschtsche, Oblast Wolyn, Ukraine
Pidhirne (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe, Oblast Donezk, Ukraine
Pidhirne (Starokostjantyniw), Dorf im Rajon Starokostjantyniw, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
Pidhirne (Tarutyne, Nowe Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne, Oblast Odessa, Landratsgemeinde Nowe Tarutyne, Ukraine
Pidhirne (Tarutyne), Dorf im Rajon Tarutyne, Oblast Odessa, Landratsgemeinde Pidhirne, Ukraine
Pidhirne (Tschhernihiw), Dorf im Rajon Tschhernihiw, Oblast Tschernihiw, Ukraine
Pidhirne (Tschutowe), Dorf im Rajon Tschutowe, Oblast Poltawa, Ukraine
Pidhirne (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka, Oblast Saporischschja, Ukraine

Siehe auch:
 Nowopidhirne (Oblast Dnipropetrowsk)
 Hirne, Nahirne, Sahirne
 Podgornoje (Подгорное, russische Entsprechung)